Это список мэров Солт-Лейк-Сити, Юта, США. Солт-Лейк-Сити был учреждён 6 января 1851 года. Мэр Солт-Лейк-Сити является надпартийной должностью.